Reheis ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Reheis, österreichischer Politiker (NSDAP)
 Fritz Reheis (* 1949), deutscher Soziologe und Buchautor
 Gerhard Reheis (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Reheis (1739–1804), deutscher Baumeister